Рамана:

 Рамана — посёлок на Апшеронском полуострове, в Сабунчинском районе Бакинской агломерации.
 Рамана Махарши (1879—1950) — известный индийский философ и мудрец.